

Film 
Invaders (Invaders from Mars) – film del 1986 di Tobe Hooper

Musica 
Invaders – album raccolta del 2006 dei gruppi metal dell'etichetta Kemado
Invaders – album del 2009 dei Karate High School

Sport 
Canton Invaders – defunta squadra sportiva di showbol, poi Columbus Invaders
Denver Invaders – parte della Western Hockey League per la stagione 1963-1964
Erie Invaders – espansione del 2000 della defunta squadra della Indoor Football League
Indiana Invaders – squadra calcistica statunitense nella USL Premier Development League
Oakland Invaders – parte della United States Football League dal 1983 al 1985

Altro 
Invaders! – raccolta di racconti del 1985 di Gordon R. Dickson
Invasori (Invaders) – gruppo di personaggi dei fumetti di supereroi della Marvel Comics

Pagine correlate 
The Invaders
Invader